Метличина може да се отнася до:

 рода растения Метличина (Centaurea)
 село Метличина (Област Варна)
 село Метличина (Област Кърджали)